Pustý hrádek (deutsch wüste Burg, öde Burg) steht für:
 Pustý hrádek (Kašperské Hory) (Ödschlössel), Burgruine bei Kašperské Hory, Plzeňský kraj, Tschechien
 Pustý hrádek, anderer Name für Kyjovský hrádek, Burgruine bei Krásná Lípa, Ústecký kraj, Tschechien

Siehe auch:
 Pustý hrad
 Pustý zámek
 Ödenburg